Хью́итт (Hewitt, Hewett) — фамилии и топонимы английского происхождения.

Фамилия 
 Хьюитт, Анджела (род. 1958) — канадская пианистка, одна из наиболее признанных в мире исполнительниц Баха.
 Хьюитт, Бек (род. 1983) — австралийская актриса, певица и телеведущая.
 Хьюитт, Билл (род. 1944) — американский баскетболист.
 Хьюитт, Боб (род. 1940) — австралийский и южноафриканский теннисист и теннисный тренер.
 Хьюитт, Дженнифер Лав (род. 1979) — американская актриса и певица.
 Хьюитт, Джессика (род. 1986) — канадская конькобежка, специализирующаяся в шорт-треке.
 
 Хьюитт, Джон (1880—1961) — южноафриканский археолог и герпетолог.
 Хьюитт, Дин (род. 1994) — австралийский кёрлингист.
  — американский учёный в области информатики и программист, создатель языка Плэнер.
 Хьюитт, Ллейтон (род. 1981) — австралийский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира.
 Хьюитт, Лорен (род. 1981) — австралийская актриса.
 Хьюит, Мэри Элизабет (1807—1884) — американская поэтесса и литературный редактор.
 Хьюитт, Патрисия (род. 1948) — британский политик-лейборист.
 Хьюитт, Питер (род. 1962) — британский режиссёр и сценарист.
 Хьюитт, Стив (род. 1971) — британский музыкант, бывший барабанщик группы Placebo (1996—2007).
 Хьюитт, Стивен (род. 1958) — австралийский кёрлингист.
 Хьюитт, Уильям Абрахам (1875—1966) — канадский спортивный журналист, хоккейный функционер.
 Хьюитт, Фред (1916—2010) — американский игрок в хоккей на траве.
 Хьюитт, Эдриан Пол (род. 1959), более известный как Эдриан Пол — британский актёр, исполнитель роли Дункана Маклауда в телесериале «Горец».
 Хьюитт, Эмма — автор-исполнитель и вокалистка в стиле транс, живущая в Амстердаме.

Вымышленные персонажи 
 Хьюитты — семейство маньяков в фильме «Техасская резня бензопилой» (2003) и «Техасская резня бензопилой: Начало». В оригинальной серии носили фамилию Сойеры.
 Томас Хьюитт, более известный как Кожаное лицо — маньяк, главный злодей вышеуказанных фильмов.
 Чарльз Хьюитт, известный как Шериф Хойт — маньяк, шериф-самозванец, сводный брат Кожаного лица.

Топоним 
 Хьюитт — город в штате Миннесота, США.